Hunter Mountain bezeichnet mehrere Berge:

in Kanada:
 Hunter Mountain (Kanada)

in den Vereinigten Staaten:
 Hunter Mountain (Arkansas)
 Hunter Mountain (Kalifornien)
 Hunter Mountain (Maine)
 Hunter Mountain (New York)
 Hunter Mountain (Oregon)
 Hunter Mountain (Texas)
 Hunter Mountain (Washington)

Sonstiges:
 Hunter Mountains, Bergkette in Neuseeland
 Hunter Valley Mountain, Berg in Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Bill Hunter Mountain, Berg in Georgia, Vereinigte Staaten